

Communes 

 Angely, une commune française de l'Yonne (89)
 Saint-Jean-d'Angély : commune française, située dans le département de la Charente-Maritime

Personnalités 

 l'Angely, un des fous du roi Louis XIII
 François Marie d'Angély : militaire français
 Nadia D'Angely : Actrice belge
 Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély : homme politique, avocat et journaliste français
 Auguste Regnaud de Saint-Jean d'Angély : maréchal de France
 Laure Regnaud de Saint-Jean d'Angély : femme politique française

Voir aussi

 Siège de Saint-Jean-d'Angély
 Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély
 Canton de Saint-Jean-d'Angély
 Communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély
 
 
 René Angélil, agent artistique canadien

Homonymie